Edmund Hottenroth (1804-1889), peintre paysagiste allemand
 Ernst Hottenroth (1872-1908), sculpteur allemand
 Friedrich Hottenroth (1840-1917), lithographe, peintre et auteur allemand
 Woldemar Hottenroth (1802-1894), peintre allemand